Andrea Tarabbia – scrittore italiano
 Ermanno Tarabbia – allenatore di calcio e calciatore italiano